Loutkář má více významů:
 Loutkoherec – herec vodící loutky v loutkovém divadle
 Loutkář (výtvarník) – návrhář nebo výrobce loutek pro divadlo nebo film
 Loutkář (časopis) – nejstarší odborné divadelní periodikum na světě
 Piersonovi Loutkaři – mimozemská rasa ze světa Známého vesmíru od Larry Nivena